Martin-Niemöller-Haus steht für:

 Martin-Niemöller-Haus (Lobeda) Jena
 Gemeindezentrum Martin-Niemöller-Haus Erfurt-Gispersleben
 Martin-Niemöller-Haus Berlin-Dahlem
 Martin-Niemöller-Haus Velpe
 Martin-Niemöller-Haus Schmitten
 Martin-Niemöller-Haus Duisburg
 Martin-Niemöller-Haus Bottrop